План де Меса Чика има више значења:

 План де Меса Чика (Коатепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 План де Меса Чика (Тлалнелхуајокан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику